Le qualificazioni del singolare  del Davidoff Swiss Indoors 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Davidoff Swiss Indoors 2004 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Bohdan Ulihrach (ultimo turno)
 Olivier Mutis (ultimo turno)
 Jérôme Haehnel (Qualificato)
 Olivier Patience (primo turno)

 Thierry Ascione (ultimo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Tomáš Zíb (primo turno)
 Dick Norman (Qualificato)

Qualificati 

 Dick Norman
 Wesley Moodie

 Jérôme Haehnel
 Michel Kratochvil

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2004